Зулусы (Зулу) — народ, проживающий в Южной Африке, главным образом на территории ЮАР. На языке зулусов слово izulu означает «небо».
 Зулу — зулусский язык
 Зулу — иногда употребляющийся титул Чаки, зулусского правителя, при котором наступил расцвет зулусской «империи»
Другие значения:
 Зулу, Айтач (род. 1985) — турецкий футболист, защитник.
 «Зулу» — фильм 1964 года.